Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Pékin du 14 au .

Yayuk Basuki remporte le simple dames. En finale, elle bat Kyoko Nagatsuka, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chen Li Ling et Li Fang.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Chine
Sport en Chine en 1994
Tennis en février 1994
Compétition de tennis à Pékin